Альфред Лихтенштейн:
 Лихтенштейн, Альфред (1889—1914) — немецкий писатель.
 Лихтенштейн, Альфред (; 1876—1947) — американский филателист.
 Лихтенштейн, Альфред фон (1842—1907) — член княжеской семьи Лихтенштейна.
 Лихтенштейн, Альфред Роман (1875—1930) — принц дома Лихтенштейнов, и.о. премьер-министра Лихтенштейна (1928).